Orfitus ist der Name folgender Personen:

 Marcus Gavius Orfitus, römischer Konsul 165